Serghina kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Serhine, ort, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Serghina (kommun), Fès-Boulemane, Boulemane, 

Robotskapade Marockoförgreningar